Spartan Stadium peut se rapporter à trois différents stades.  
 Spartan Stadium (East Lansing), est un stade de 75 005 places situé sur le campus de la Michigan State University à East Lansing, Michigan. 
 Spartan Stadium (San Jose), est un stade de football américain situé sur le campus de la San José State University, à San José (Californie).
 Spartan Municipal Stadium, est un stade situé à Portsmouth (Ohio).